Марсилья:

 Марсилья — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. 
 Марсилья, Ренато (род. 1951) — футбольный судья из Бразилии.
 Марсилья, Рене (1959—2016) — французский футбольный тренер.
 Марсилья-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.